

Patronymes 

 Raphaël Bombelli (1526-1572), un mathématicien italien,
 Sebastiano Bombelli (1635-1716), un peintre italien

Autres 
Bombelli, un cratère lunaire